Rio Piranhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Piranhas (periodiskt vattendrag i Brasilien, Paraíba, lat -7,12, long -38,47), 
 Rio Piranhas (periodiskt vattendrag i Brasilien, Paraíba, lat -6,88, long -38,35), 
 Rio Piranhas (vattendrag i Brasilien, Tocantins, lat -8,65, long -49,46), 
 Rio Piranhas (vattendrag i Brasilien, Tocantins, lat -5,93, long -48,25), 
 Rio Piranhas (vattendrag i Brasilien, lat -5,25, long -36,75), 
 Rio Piranhas (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Norte), 
 Rio Piranhas (vattendrag i Brasilien, Goiás), 
 Rio Piranhas (vattendrag i Brasilien, Bahia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar